Donald Woods (1906-1998), Amerikaans acteur
 Donald Woods (1933-2001), Zuid-Afrikaans journalist en anti-apartheidsactivist